Собор Святой Анны:
 Собор Святой Анны (Апт) — бывший кафедральный собор епархии Апта.
 Собор Святой Анны (Белфаст) — англиканский собор.
 Собор Святой Анны (Ла-Покатьер)
 Собор Святой Анны (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — кафедральный собор епархии Канарских островов.
 Собор Святой Анны (Лидс) — главный римско-католический храм города Лидса. Служит кафедрой епископа Лидса.

См. также 
 Костёл Святой Анны